Poeciliopsis är ett släkte av fiskar i familjen levandefödande tandkarparna (Poeciliidae).

Utbredningsområde
Arterna i släktet förekommer uteslutande i Mexiko och Centralamerika, med undantag av Poeciliopsis turrubarensis som förekommer från Mexiko i norr ända ned till colombianska Rio Dagua i Sydamerika, samt Poeciliopsis occidentalis som förekommer från Mexiko i söder till Coloradoflodens avrinningsområde i Nordamerika.

Arter 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Poeciliopsis